L'expression 2k signifie « 2000 ». Il s'agit d'une abréviation provenant du préfixe kilo, qui représente 1000.

On utilise cette expression comme abréviation, couramment dans le système monétaire. Les milieux financiers ont pris l'habitude de parler de kiloeuros (k€) pour des milliers d'euros (par exemple, pour exprimer un revenu annuel).

Aujourd'hui, l'abréviation 2k, souvent écrite abusivement 2K, voire simplement K, est utilisée dans le langage courant pour désigner l'an 2000 ou les années 2000 en général. Elle est ainsi utilisée par de nombreuses marques via des jeux de combinaison, telles que 2K Games ou 2K Sports (NBA 2K, NHL 2K...), des sites web tels que 2Kmusic.com, ou encore des années modèles pour les véhicules (k6 signifiant 2006).

Définition numérique
2k est un ordre de grandeur correspondant à une image de plus de 2000 pixel de large. Une image 2k a pour standard une définition d'image numérique correspondant à 2048 par 1080 pixels soit 2 kibioctets par ligne.

Cette définition d'image est notamment utilisée par le cinéma numérique.

On trouve également des définitions de 2048 par 858 pixels pour le format 2,39:1 CinemaScope et 1998 par 1080 pixels pour le format 1,85:1 classique appelé aussi panoramique.

Voir aussi 
 Définition d'écran
 Résolution (imagerie numérique)
 Unité de mesure en informatique
 Format de projection
 Kilo

Imagerie numérique